Biały Dwór – część Gdańska, w dzielnicy Przymorze Wielkie
 Biały Dworek – część Gdańska, w dzielnicy Rudniki
 Biały Dwór – debiutancki album muzyczny grupy Kwartet ProForma

 Miejscowości w Polsce
 Biały Dwór – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gm. Lubowidz
 Biały Dwór –  część wsi Brachlewo w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie kwidzyńskim, w gminie Kwidzyn
 Biały Dwór – przysiółek wsi Rudy, w gminie Kuźnia Raciborska, w pow. raciborskim
 Biały Dwór – część wsi Ściborki w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gm. Banie Mazurskie
 Biały Dwór – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. lidzbarskim, w gm. Orneta
 Biały Dwór – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gm. Koźmin Wielkopolski.
 Biały Dwór – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gm. Biały Bór

Miejscowości na Białorusi 
 Biały Dwór – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze
 Biały Dwór – chutor w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim, w sielsowiecie Raduń